Lo Scottish Open 2020 è stato il settimo evento professionistico della stagione 2020-2021 di snooker, il sesto Ranking, e la 12ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 7 al 13 dicembre 2020, presso la Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra.

Il torneo è stato vinto da Mark Selby, il quale ha battuto in finale Ronnie O'Sullivan per 9-3. L'inglese si è aggiudicato così il suo secondo Scottish Open, il suo terzo evento dell'Home Nations Series ed il suo 19º titolo Ranking in carriera, eguagliando a questa quota Judd Trump e Neil Robertson.

Il campione in carica era Mark Selby, il quale ha confermato il titolo.

Il 7 dicembre 2020 Zhou Yuelong ha realizzato il suo secondo 147 in carriera, il primo dall'Indian Open 2019, eguagliando a questa quota Cliff Thorburn, Peter Ebdon, Nick Dyson, Mark Williams, David Gray, Robert Milkins, Kurt Maflin, Ali Carter, Mark Davis, Gary Wilson, Thepchaiya Un-Nooh, David Gilbert e Ryan Day; si tratta della settima "serie perfetta" messa a segno in questa stagione, e della quarta nella storia di questo torneo.

Vigilia

Aspetti tecnici 
A seguito della pandemia di COVID-19, il World Snooker Tour si è visto costretto a cancellare e posticipare eventi nel calendario, affiancando questa competizione ad altri sei tornei che hanno preso il via — senza spettatori — in questo medesimo impianto, oltre che alla Championship League, competizione che è stata giocata nella sala da ballo dello Stadium MK, struttura posta dinanzi alla Marshall Arena.

Lo stesso Scottish Open, che si sarebbe dovuto disputare in Scozia, si è giocato in Inghilterra.

Così come per tutti gli eventi Home Nations Series il torneo è stato aperto a tutti i 128 giocatori presenti nel Ranking.

L'evento è stato sponsorizzato dalla Matchroom.Live.

È stato confermato per intero il montepremi.

Aspetti sportivi 
Date le assenze di Mei Xiwen, Marco Fu, Bai Langning, Steve Mifsud e di Stephen Hendry, il World Snooker Tour ha assegnato delle wildcard a Michael Collumb, Gary Thomson, Michael White, Brian Ochoiski e a Paul Davison in modo tale da completare il quadro dei 128 giocatori presenti.

Così come per le quattro precedenti edizioni questo evento ha permesso ai giocatori di guadagnare punti validi per la classifica mondiale.

Lo Scottish Open ha assegnato il terzo trofeo stagionale dell'Home Nations Series 2020-2021.

In quanto vincitore, Mark Selby ha avuto il diritto di partecipare al Champion of Champions 2021.

Montepremi 

 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Miglior break della competizione: £

Fase a eliminazione diretta

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 86 century breaks.

Note

Voci correlate 
 Scottish Open (snooker)
 Home Nations Series
 Stagione 2020-2021 di snooker

2020
Competizioni sportive a Milton Keynes
Snooker in Inghilterra
Snooker nel 2020